Karl Stollery (né le  à Camrose dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2004-2005 ||Kodiaks de Camrose ||AJHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 ||Kodiaks de Camrose ||AJHL ||42 ||1 ||5 ||6 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||Kodiaks de Camrose ||AJHL ||59 ||11 ||24 ||35 ||57 ||17 ||2 ||7 ||9 ||26
|-
| 2007-2008 ||Kodiaks de Camrose ||AJHL ||52 ||3 ||24 ||27 ||40 ||18 ||5 ||10 ||15 ||18
|-
| 2008-2009 ||Merrimack College ||Hockey East ||34 ||5 ||11 ||16 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Merrimack College ||Hockey East ||35 ||4 ||15 ||19 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Merrimack College ||Hockey East ||39 ||6 ||21 ||27 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Merrimack College ||Hockey East ||37 ||7 ||14 ||21 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Monsters de Lake Erie ||LAH ||9 ||2 ||5 ||7 ||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Monsters de Lake Erie ||LAH ||72 ||5 ||29 ||34 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Monsters de Lake Erie ||LAH ||68 ||7 ||23 ||30 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Monsters de Lake Erie ||LAH ||46 ||5 ||9 ||14 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Sharks de Worcester ||LAH ||14 ||2 ||4 ||6 ||8 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
| 2014-2015 ||Sharks de San José ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Barracuda de San José||LAH ||67 ||6 ||18 ||24 ||65 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 ||Devils d'Albany ||LAH ||59 ||1 ||16 ||17 ||53 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 ||Devils du New Jersey ||LNH ||11 ||0 ||3 ||3 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Dinamo Riga ||KHL ||53 ||3 ||11 ||14 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 ||Jokerit || KHL ||54 || 3 || 7 || 10 ||8 ||3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2019-2020 ||Frölunda HC || SHL ||41 ||2 ||4 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Bolzano || ICEHL || 13 || 0 || 3 || 3 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-

|23 ||0 ||3 ||3 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 : nommé dans l'équipe des recrues de Hockey East.
2011-2012 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de Hockey East.

Références 

Naissance en novembre 1987
Naissance en Alberta
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Warriors de Merrimack
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Frölunda Indians
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du HC Bolzano